Anomoeotidae  — семейство разнокрылых бабочек из надсемейства Zygaenoidea (включающего пестрянок и других мелких бабочек) в составе клады Двупорые (Heteroneura).
Включает 6 родов и около 50 тропических видов. Встречаются в Афротропической и Ориентальной областях (Южная и Центральная Африка, Южная и Юго-восточная Азия). Иногда рассматривается в качестве подсемейства в составе Himantopteridae (ранее в Zygaenidae).

Классификация 

 Род Akesina Moore, 1888 (=Anesina; Kirby, 1892)
 Akesina basalis Moore, 1888
 Род Anomoeotes Felder, 1874 — 14 видов
 Anomoeotes diaphana Hering, 1932
 Anomoeotes elegans Pagenstecher, 1903
 Anomoeotes infuscata Talbot, 1929
 Anomoeotes instabilis Talbot, 1929
 Anomoeotes leucolena Holland, 1893
 Anomoeotes levis Felder, 1888
 Anomoeotes nigrivenosus Butler, 1893
 Anomoeotes nox Aurivillius, 1907
 Anomoeotes nuda Holland, 1897
 Anomoeotes phaeomera Hampson, 1920
 Anomoeotes separatula Strand, 1913
 Anomoeotes simulatrix Talbot, 1929
 Anomoeotes tenellula Holland, 1893
 Anomoeotes triangularis Jordan, 1907
 Род Dianeura Butler, 1888 — 3 вида
 Dianeura goochii Butler , 1888
 Род Plethoneura Bryk, 1913
 Plethoneura jacksoni Butler , 1888
 Род Staphylinochrous Butler, 1894 — около 20 видов
 Staphylinochrous albabasis Bethune-Baker, 1911
 Staphylinochrous angustifascia Hering, 1937
 Staphylinochrous approximata Hering, 1937
 Staphylinochrous defasciata Hering, 1937
 Staphylinochrous elongata Hering, 1937
 Staphylinochrous euryperialis Hampson, 1910
 Staphylinochrous euryphaea Hampson, 1920
 Staphylinochrous flavida Hampson, 1920
 Staphylinochrous fulva Hampson, 1910
 Staphylinochrous heringi Alberti, 1954
 Staphylinochrous holotherma Hampson, 1920
 Staphylinochrous longipennis Hering, 1937
 Staphylinochrous meinickei Hering, 1928
 Staphylinochrous melanoleuca Hampson, 1910
 Staphylinochrous pygmaea Bethune-Baker, 1911
 Staphylinochrous ruficilia Hampson, 1920
 Staphylinochrous sagittata Hering, 1937
 Staphylinochrous sordida Hering, 1937
 Staphylinochrous ugandensis Hering, 1937
 Staphylinochrous whytei Butler, 1894
 Род Thermochrous Hampson, 1910 — 7 видов
 Thermochrous exigua Talbot, 1932
 Thermochrous fumicincta Hampson, 1910
 Thermochrous marginata Talbot, 1929
 Thermochrous melanoneura Hampson, 1920
 Thermochrous neurophaea Hering, 1928
 Thermochrous stenocraspis Hampson, 1910
 Thermochrous succisa Hering, 1937

Примечания

Ссылки 
 Natural history Museum Lepidoptera genus database. 

Чешуекрылые
Семейства насекомых